Naumoski ist der Familienname folgender Personen:

 Ilčo Naumoski (* 1983), mazedonischer Fußballspieler
 Jordancho Naumoski (* 1995), mazedonischer Fußballspieler
 Petar Naumoski (* 1968), mazedonischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Naumovski